Bettel (luks. Bëttel) – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Tandel. Wieś zamieszkują 223 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch